Als Hitler das rosa Kaninchen stahl steht für:
 Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, Roman von Judith Kerr (1971)
 Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (1978), deutscher Spielfilm von Ilse Hofmann 
 Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (2019), deutscher Spielfilm von Caroline Link